Le mot intérêt (du latin , ) a plusieurs acceptions:

 L'intérêt est un sentiment de curiosité et de bienveillance à l'égard d'une personne ou d'une chose. On peut distinguer :
 l'intérêt général, qui concerne le bien public ;
 la communauté d'intérêt, partagé par un groupe ;
 le conflit d'intérêts, intérêts personnels et professionnels contradictoires.

 En finance, l'intérêt 
 est la marque de la préférence pour la liquidité
 C'est la rémunération offerte en retour de la mise à disposition d'un prêt d'argent ;

Voir aussi 

Taux d'intérêt | Intéressement | Intérêt d'assurance | Intérêt à agir | Gène d'intérêt | Travail d'intérêt général | Service d'intérêt général |  Opération d'intérêt national | Groupement d'intérêt économique | Groupement d'intérêt public |  Société d'intérêt collectif | 

Ainsi que tous les articles débutant par Intérêt.